Owtscharenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Romanowitsch Owtscharenko (1919–1945), sowjetischer Soldat der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 Jekaterina Alexandrowna Owtscharenko (* 2000), russische Tennisspielerin